Donatella Bulfoni – ex altista italiana
 Euro Bulfoni – attore teatrale italiano
 Javier Bulfoni – ex cestista argentino